, также , настоящее имя , до замужества  — актриса японского кино и телевидения. Наиболее известна как одна из олицетворений жанра нинкё («кино о благородных якудза») конца 1960 — начала 1970-х годов наравне с Кодзи Цурутой и Кэном Такакурой, в частности, в образе женщины-босса якудза Орю по прозвищу Красный Пион в одноимённой киносерии. Лауреат ряда премий различных киноинституций в категории «лучшая актриса» («лучшая женская роль») первого или второго плана.

Биография 
Будущая актриса родилась в семье кинематографистов; её дядей был режиссёр и сценарист Норифуми Судзуки, отцом — исполнительный директор кинокомпании Toei .

Когда девочке было 5, её семья переехала в Осаку. С семилетнего возраста Дзюнко стала заниматься японским танцем, а в 17-летнем возрасте, несмотря на возражения отца, стала сниматься в кино на студиях Toei. Она быстро набирала популярность под именем Дзюнко Фудзи, снявшись за 1963 год в 6 картинах, в 1964 и 1965 — уже соответственно в 11 и 15 фильмах и т.д., не считая параллельных телевизионных съёмок. В 1968 году Дзюнко Фудзи получает заглавную роль женщины-оябуна в фильме «Якудза Красный Пион» (Hibotan Bakuto), который получил феноменальный успех, активизировав съемки фильмов про женщин-якудза (в небольшом количестве снимавшихся с конца 1950-х). Успех «Красного Пиона» был развит Toei в серию фильмов, насчитывавшую в 1971 году восемь картин; кроме того, с той же атрисой ими были поставлены ещё две серии, Nihon Jokyoden (пять фильмов с 1969 по 1971 годы) и Onna Toseinin (два фильма в 1971 году), а также делались попытки «раскрутить» в этом поджанре и других актрис. Волной популярности «женского якудза» воспользовались не только режиссёры и продюсеры Toei, но и их крупные конкуренты  (сериями Kanto Onna, Onna Sazen и Hiroku Onna-Ro c Митиё Ясудой), Nikkatsu (сериями Nobori Ryu и Shuzaya Jingi и несколькими одиночными фильмами) и Shochiku (фильмами серии Mekura no Oichi, комбинирующими идеи Hibotan Bakuto и Zatoichi).

В 1972 году актриса выходит замуж за актёра Хидэюки Тэрасиму (более известного в сфере кабуки как Оноэ Кикугоро VII), с которым она ранее партнёрствовала в  NHK «Минамото но Ёсицунэ» 1966 года, где он играл заглавную роль, а она — роль его спутницы и возлюбленной спутница . При этом, находясь на волне успеха, она неожиданно объявляет о прекращении своей карьеры. Прощальным бенефисом Дзюнко Фудзи становится фильм , собравший звёздный состав, включая Кэна Такакуру, Кодзи Цуруту, Томисабуро Вакаяму, Бунту Сугавару и Тиэдзо Катаоку. На съёмки и рекламу фильма был затрачен беспрецедентный на то время бюджет в 200 миллионов иен (около 650 тысяч долларов, по курсу 1972 года), однако интерес публики к актрисе и премьера, устроенная накануне её свадьбе, обеспечили значительную аудиторию и сборы.

Через несколько лет, родив дочь Синобу, в 1974 году актриса возвращается на экраны в качестве ведущей телепрограммы для женщин 3-toki no Anata, под своим настоящим именем Дзюнко Тэрасима. В 1977 году она вновь покидает публику в связи с рождением второго ребёнка — сына Кадзуясу, а к 1980 вновь занимает место телеведущей, продолжая работать в таком качестве следующее десятилетие.

С 1983 года она также возвращается к актёрству под именем Сумико Фудзи, сначала в телесериалы, а затем и в кино. С конца 1980-х продолжает сниматься и под прежним псевдонимом Дзюнко Фудзи. Продолжает сниматься до сих пор.

Дети актрисы продолжили исполнительские династии родителей — дочь Синобу Тэрадзима также стала киноактрисой и завоевала ряд наиболее престижных призов Японии за лучшую женскую роль, а также аналогичные премии нескольких отечественных и международных фестивалей; сын стал известен на сцене театра кабуки как актёр Оноэ Кикуносукэ V и также был удостоен ряда театральных премий.

Избранная фильмография 
(Только кино- и телефильмы, без учёта сериалов, участия в тое-шоу, рекламе и т.д. Из фильмов перечислены только значимые по правилам Википедии за счет обладания номинациями, премиями или рецензиями)

Номинации и награды 
 Премия «Кинэма Дзюмпо»
  — премия в категории «лучшая актриса» за роли в фильмах Onna toseinin и Hibotan Bakuto: Oinochi Itadakimasu (1971)
  — премия в категории «лучшая актриса второго плана» за роли в фильмах Ah haru и  (1998)

 Премия «Майнити симбун»
 1972 — премия в категории «лучшая актриса» за роль в фильме Hibotan Bakuto: Oinochi Itadakimasu
 2000 — премия имени Кинуё Танаки

 
  — номинация в категории «лучшая актриса» за роль в фильме A un (1989)
 2000 — номинация в категории «лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Омотя»
  — номинация в категории «лучшая актриса второго плана» за роль в фильме  (2006)
  — номинация в категории «лучшая актриса второго плана» за роль в фильме Maiko wa Lady (2014)

 1997 — премия второй степени за роль Умэкити в «Сёстрах Гиона»

Азиатско-тихоокеанский кинофестиваль
  — премия в категории «лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Омотя»

  — премия в категории «лучшая актриса второго плана» за роли в фильмах Ah haru и «Омотя»
  — номинация в категории «лучшая актриса второго плана» за роли в фильмах Maiko wa Lady и Twilight Sasara Saya

Кинопремия 
 1999 — премия в категории «лучшая актриса» за роль в фильме «Омотя»
 2006 — премия в категории «лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Девушки, танцующие хулу»

 2000 — спецприз по совокупности заслуг «большой актрисе, дающей новое дыхание киноиндустрии»

Премия «Голубая лента»
 2000 — премия в категории «лучшая актриса второго плана» за роли в фильмах «Омотя» и Dream Maker
 2007 — премия в категории «лучшая актриса второго плана» за роли в фильмах «Девушки, танцующие хулу»,  и 

 2006 — премия в категории «лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Девушки, танцующие хулу»

 2014 — спецприз за пожизненные достижения

Правительственные 
 2007 — Медаль Почёта с пурпурной лентой за достижения в области искусства

Примечания

Ссылки 
Кинобазы
 
 
 Фильмография Сумико Фудзи на сайте MovieWalker

Онлайн-энциклопедии, книги, статьи в периодике, профессиональные рецензии с анализом ролей актрисы
 
 Биография и подборка материалов о Дзюнко/Сумико Фудзи c 1969 года по настоящее время на сайте старейшего киножурнала Японии и мира «Кинэма Дзюмпо»
 Журнал «Кинэма Дзюмпо» № 557 от 10 августа 1971 года, посвященный Дзюнко Фудзи
 
 
 
 
 
 

Актёры телевидения Японии
Актёры озвучивания Японии